Cibório pode significar:

Cibório (recipiente) - usado na liturgia para guardar hóstias eucarísticas, em forma de antigo vaso grego
Cibório (arquitetura) - estrutura normalmente coberta construída sobre o altar de uma igreja cristã. 

Desambiguação